Heckel är ett efternamn, som burits av bland andra:

 August von Heckel (1824–1883), tysk målare
 Édouard Marie Heckel (1843–1916), fransk läkare och botaniker
 Erich Heckel (1883–1970), tysk målare

Se även 

 Häckel